Petites, téléfilm français de Noémie Lvovsky diffusé en 1997
 Petites, film français de Julie Lerat-Gersant sorti en 2022

Voir aussi